Фонте́н-ан-Соло́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південь від Парижа, 55 км на південний захід від Орлеана, 20 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 258 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 655,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фонтен-ан-Солонь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтен-ан-Солонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер